Zambanèga peut désigner :
 Zambanèga, une localité située dans le département de Bitou au Burkina Faso,
 Zambanèga, une localité située dans le département de Tanghin-Dassouri au Burkina Faso.